Osoby o tym nazwisku patronimicznym:
 Ásta Kristjana Sveinsdóttir – islandzka filozofka
 Lára Sveinsdóttir – islandzka lekkoatletka